The Australasian Championships 1905 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1905 roku w dniach 17–26 listopada, na kortach Warehouseman's Cricket Ground w Melbourne.

Była to 1-wsza edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1905 w tenisie ziemnym